Keyser Soze bzw. Keyser Söze bezeichnet:

 Keyser Soze, das Intro des Albums Back to the Heavyweight Jam von Scooter
 Keyser Söze, eine Figur aus dem Thriller Die üblichen Verdächtigen